Sverre Hansen (1899–1991) – norweski lekkoatleta
 Sverre Hansen (1913–1974) – norweski piłkarz nożny